INRA puede corresponder a:
Instituto Nacional de Reforma Agraria de Cuba.
Institut national de la recherche agronomique, Instituto nacional para la investigación agronómica de Francia.

Siglas